P224 peut faire référence à plusieurs navires :
 HMS Sickle (P224), un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Trent (P224), un patrouilleur hauturier de la Royal Navy.